NZW steht für:
 South Weymouth Airport (IATA-Code), Flughafen von Weymouth (Massachusetts), Massachusetts

NzW steht für:
 Nord zu West, d. i. ein Nautischer Strich westlich von Nord (348,75°), zwischen Nord (N) und Nordnordwest (NNW)

N. Zw. steht für:
 nach der Zeitenwende, entsprechend nach unserer Zeitrechnung (n. Z.), siehe Nach Christi Geburt

Abkürzung